Чемпионат Колумбии по футболу 1972 — 25-й розыгрыш турнира. Он прошёл по схеме из двух чемпионатов (Апертура и Финалисасьон), их победители и команды, занявшие 2-е места, в финальном турнире разыграли чемпионство.

Участники

Апертура

Турнирная таблица

Финалисасьон

Турнирная таблица

Дополнительный турнир за 1-е место в Финалисасьон

Финальный турнир

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1972 на RSSSF

1972
Футбол в Южной Америке в 1972 году
1972 год в Колумбии